Тройницький — українське прізвище.
 Тройницькі — український старшинський, пізніше дворянський рід.

 Тройницький Володимир Олександрович (1847—?) — Тобольськи губернатор.
 Тройницький Микола Олександрович (1842—1913) — статистик, дійсний таємний радник, губернатор Рязанський та Вятський, сенатор.
 Тройницький Олександр Григорович (1807—1871) — громадський і державний діяч Російської імперії, статистик, педагог, редактор.
 Тройницький Сергій Миколайович (1882—1948) — відомий геральдист та мистецтвознавець, директор Ермітажу в 1918—1927 рр.
 Тройницький Сергій Олександрович (1846—1848) — статистик, дійсний таємний радник, губернатор Рязанський та Вятський, сенатор.

Українські прізвища